Premont steht für:

 Premont (Texas), eine Ortschaft im Jim Wells County, im US-Bundesstaat Texas
 Premont Public Library, eine öffentliche Bibliothek im Jim Wells County, im US-Bundesstaat Texas

Prémont steht für:

 Prémont, eine Gemeinde im französischen Département Aisne

Prémont ist der Familienname folgender Personen:

 Christophe Prémont (* 1989), belgischer Straßenradrennfahrer
 Marie-Hélène Prémont (* 1977), kanadische Mountainbikerin